Příjmení Hammerschmidt nebo Hammerschmidtová nosí:

 Andreas Hammerschmidt (1612–1675) – německý barokní skladatel a varhaník
 Jan Florián Hammerschmidt (1652–1735) – český kněz, barokní spisovatel a básník
 Maren Hammerschmidtová (* 1989) – německá biatlonistka

Německá příjmení